Bandengan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bandengan, Kendal, by, 
 Bandengan, Jawa Barat, by, 
 Bandengan, Pekalongan, by, 
 Bandengan, Jepara, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar